L'estació de Neptú, anomenada Marina Reial Joan Carles I entre 2013 i 2022, en referència a la seua ubicació a l'avinguda de Neptú, és una de les estacions del metro de València, situada a l'extrem sud del Cabanyal i fitant amb el port de València. És el terminal de la línia 8 (tram de tramvia). Es va inaugurar el 2007.

Referències

Accessos 
 Avinguda de Neptú (Passeig Marítim)
 Port de la Copa de l'Amèrica

Marina Reial Joan Carles I
Cabanyal